Öster kan syfta på:

 Öster – ett väderstreck
 Öster - ett efternamn, se Öster (efternamn)

Fotbollsklubbar 
 Östers IF, Växjö
 Östers IF Dam, Växjö

Geografi 
 Öster, Gävle – en stadsdel i Gävle
 Öster, Jönköping – en stadsdel i Jönköping
 Öster, Nyköping – en stadsdel i Nyköping
 Öster, Växjö – en stadsdel i Växjö
 Öster, Örebro – en stadsdel i Örebro
 Öster, Malmö – ett stadsområde i Malmö

Se även 
 Öst (olika betydelser)